Grouard ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Grouard (1840–1931), frankokanadischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher
 Serge Grouard (* 1959), französischer Politiker